Hieronim Ksawery Maria Józef Wiktor Bonaparte, fr. Jérôme Xavier Marie Joseph Victor Bonaparte (urodzony 14 stycznia 1957, w Boulogne-Billancourt) – książę francuski.

Urodził się jako drugi syn księcia Napoleona Ludwika Hieronima Bonaparte i jego małżonki Alix de Foresta. Jego starszym bratem jest Karol Józef Hieronim Bonaparte, a bratankiem Jan Krzysztof Bonaparte, którzy jednocześnie pretendują do tytułu głowy rodziny Bonaparte. 

2 sierpnia 2013 Hieronim ożenił się w szwajcarskim Vandoeuvres z Licią Innocenti .

Przypisy 

Bonapartowie
Francuska szlachta
Ludzie urodzeni w Boulogne-Billancourt
Urodzeni w 1957